Smerinthinae és una subfamília de l'ordre dels lepidòpters.

Característiques 
Són papallones nocturnes de cos gruixut i vol ràpid de la família dels esfíngids. Una de les espècies més conegudes a les nostres contrades és el borinot ocel·lat. N'hi ha uns 77 gèneres amb unes 329 espècies.

Gèneres i espècies

Tribu Ambulycini

gènere Adhemarius 
De vegades forma part de Sphinginae
 Adhemarius blanchardorum
 Adhemarius daphne
 Adhemarius dariensis
 Adhemarius dentoni
 Adhemarius donysa
 Adhemarius eurysthenes
 Adhemarius fulvescens 
 Adhemarius gagarini
 Adhemarius gannascus
 Adhemarius germanus
 Adhemarius globifer
 Adhemarius palmeri 
 Adhemarius sexoculata 
 Adhemarius tigrina
 Adhemarius ypsilon

gènere Akbesia 
 Akbesia davidi

gènere Ambulyx 
 Ambulyx andangi
 Ambulyx auripennis
 Ambulyx bakeri
 Ambulyx belli
 Ambulyx bima
 Ambulyx canescens
 Ambulyx celebensis 
 Ambulyx ceramensis 
 Ambulyx charlesi
 Ambulyx clavata
 Ambulyx cyclasticta 
 Ambulyx dohertyi
 Ambulyx immaculata
 Ambulyx inouei
 Ambulyx japonica
 Ambulyx johnsoni 
 Ambulyx joiceyi
 Ambulyx jordani 
 Ambulyx kuangtungensis
 Ambulyx lahora
 Ambulyx lestradei 
 Ambulyx liturata
 Ambulyx maculifera
 Ambulyx matti 
 Ambulyx meeki 
 Ambulyx montana
 Ambulyx moorei 
 Ambulyx naessigi 
 Ambulyx obliterata 
 Ambulyx ochracea
 Ambulyx phalaris
 Ambulyx placida
 Ambulyx pryeri
 Ambulyx psedoclavata
 Ambulyx schauffelbergeri
 Ambulyx schmickae
 Ambulyx semifervens
 Ambulyx semiplacida 
 Ambulyx sericeipennis
 Ambulyx sericeipennis okurai 
 Ambulyx siamensis 
 Ambulyx sinjaevi
 Ambulyx staudingeri
 Ambulyx substrigilis
 Ambulyx suluensis
 Ambulyx tattina
 Ambulyx tenimberi 
 Ambulyx tondanoi
 Ambulyx wildei
 Ambulyx wilemani

gènere Amplypterus 
 Amplypterus mansoni
 Amplypterus panopus

gènere Barbourion 
 Barbourion lemaii

gènere Batocnema 
 Batocnema africanus
 Batocnema coquerelii

gènere Compsulyx 
 Compsulyx cochereaui

gènere Orecta 
 Orecta acuminata
 Orecta fruhstorferi
 Orecta lycidas
 Orecta venedictoffae

gènere Protambulyx 
 Protambulyx astygonus 
 Protambulyx carteri
 Protambulyx euryalus
 Protambulyx eurycles
 Protambulyx goeldii
 Protambulyx ockendeni
 Protambulyx strigilis
 Protambulyx sulphurea

gènere Trogolegnum 
 Trogolegnum pseudambulyx

Tribu Smerinthini

gènere Acanthosphinx 
 Acanthosphinx guessfeldti

gènere Afroclanis 
 Afroclanis calcareus
 Afroclanis neavi

gènere Afrosataspes 
 Afrosataspes galleyi

gènere Afrosphinx 
 Afrosphinx amabilis

gènere Agnosia 
 Agnosia microta 
 Agnosia orneus

gènere Amorpha 
 Amorpha juglandis

gènere Anambulyx 
 Anambulyx elwesi

gènere Andriasa 
 Andriasa contraria 
 Andriasa mitchelli

gènere Callambulyx 
 Callambulyx amanda
 Callambulyx junonia
 Callambulyx kitchingi
 Callambulyx poecilus
 Callambulyx rubricosa 
 Callambulyx schintlmeisteri
 Callambulyx tatarinovii

gènere Ceridia 
 Ceridia heuglini
 Ceridia mira
 Ceridia nigricans

gènere Chloroclanis 
 Chloroclanis virescens

gènere Clanidopsis 
 Clanidopsis exusta

gènere Clanis 
 Clanis bilineata
 Clanis deucalion
 Clanis euroa
 Clanis hyperion
 Clanis negritensis
 Clanis phalaris
 Clanis pratti
 Clanis schwartzi
 Clanis stenosema
 Clanis surigaoensis
 Clanis titan
 Clanis undulosa

gènere Coenotes 
 Coenotes eremophilae

gènere Coequosa 
 Coequosa australasiae 
 Coequosa triangularis

gènere Cypa 
 Cypa bouyeri
 Cypa claggi 
 Cypa decolor 
 Cypa duponti 
 Cypa enodis 
 Cypa ferruginea
 Cypa kitchingi
 Cypa latericia
 Cypa terranea
 Cypa uniformis

gènere Daphnusa 
 Daphnusa ailanti
 Daphnusa ocellaris

gènere Degmaptera 
 Degmaptera mirabilis 
 Degmaptera olivacea

gènere Falcatula 
 Falcatula cymatodes
 Falcatula falcata
 Falcatula penumbra
 Falcatula tamsi

gènere Grillotius 
 Grillotius bergeri

gènere Gynoeryx 
 Gynoeryx bilineatus 
 Gynoeryx brevis 
 Gynoeryx integer
 Gynoeryx meander
 Gynoeryx paulianii
 Gynoeryx teteforti

gènere Langia 
 Langia tropicus
 Langia zenzeroides

gènere Laothoe 
 Laothoe amurensis 
 Laothoe austanti
 Laothoe philerema
 Laothoe populi

gènere Leptoclanis 
 Leptoclanis pulchra

gènere Leucophlebia 
 Leucophlebia afra
 Leucophlebia emittens
 Leucophlebia lineata
 Leucophlebia neumanni

gènere Likoma 
 Likoma apicalis 
 Likoma crenata

gènere Lophostethus 
 Lophostethus dumolinii
 Lophostethus negus

gènere Lycosphingia 
 Lycosphingia hamatus

gènere Malgassoclanis 
 Malgassoclanis delicatus
 Malgassoclanis suffuscus

gènere Marumba 
 Marumba amboinicus
 Marumba cristata
 Marumba decoratus
 Marumba diehli
 Marumba dyras
 Marumba fenzelii
 Marumba gaschkewitschii
 Marumba indicus
 Marumba jankowskii 
 Marumba juvencus
 Marumba maackii 
 Marumba nympha
 Marumba poliotis
 Marumba quercus
 Marumba saishiuana
 Marumba spectabilis
 Marumba sperchius
 Marumba tigrina
 Marumba timora

gènere Microclanis 
 Microclanis erlangeri

gènere Mimas 
 Mimas christophi
 Mimas tiliae

gènere Neoclanis 
 Neoclanis basalis

gènere Neopolyptychus 
 Neopolyptychus compar
 Neopolyptychus consimilis 
 Neopolyptychus convexus
 Neopolyptychus prionites 
 Neopolyptychus pygarga 
 Neopolyptychus serrator

gènere Opistoclanis 
 Opistoclanis hawkeri'
 gènere Pachysphinx 
 Pachysphinx modesta Pachysphinx occidentalis gènere Paonias 
 Paonias astylus 
 Paonias excaecata Paonias myops Paonias wolfei gènere Parum 
 Parum colligata gènere Phyllosphingia 
 Phyllosphingia dissimilis gènere Phylloxiphia 
 Phylloxiphia goodii Phylloxiphia bicolor Phylloxiphia formosa 
 Phylloxiphia illustris 
 Phylloxiphia karschi Phylloxiphia metria Phylloxiphia oberthueri Phylloxiphia oweni Phylloxiphia punctum Phylloxiphia vicina 
 gènere Platysphinx 
 Platysphinx constrigilis Platysphinx dorsti Platysphinx phyllis Platysphinx piabilis Platysphinx stigmatica Platysphinx vicaria gènere Poliodes 
 Poliodes roseicornis gènere Polyptychoides 
 Polyptychoides digitatus Polyptychoides erosus Polyptychoides grayii Polyptychoides niloticus Polyptychoides vuattouxi Polyptychopsis marshalli gènere Polyptychus 
 Polyptychus affinis Polyptychus andosa Polyptychus anochus Polyptychus aurora Polyptychus baltus Polyptychus barnsi Polyptychus baxteri Polyptychus bernardii Polyptychus carteri Polyptychus chinensis Polyptychus coryndoni Polyptychus dentatus Polyptychus distensus Polyptychus enodia Polyptychus girardi Polyptychus herbuloti Polyptychus hollandi Polyptychus lapidatus Polyptychus murinus Polyptychus nigriplaga Polyptychus orthographus Polyptychus paupercula Polyptychus pierrei 
 Polyptychus potiendus 
 Polyptychus rougeoti Polyptychus sinus Polyptychus thihongae Polyptychus trilineatus 
 Polyptychus trisecta gènere Pseudandriasa 
 Pseudandriasa mutata gènere Pseudoclanis 
 Pseudoclanis abyssinicus Pseudoclanis admatha Pseudoclanis axis Pseudoclanis bianchii Pseudoclanis biokoensis Pseudoclanis boisduvali Pseudoclanis canui 
 Pseudoclanis diana Pseudoclanis evestigata Pseudoclanis grandidieri Pseudoclanis kenyae Pseudoclanis molitor 
 Pseudoclanis occidentalis Pseudoclanis postica Pseudoclanis rhadamistus Pseudoclanis tomensis gènere Pseudopolyptychus 
 Pseudopolyptychus foliaceus gènere Rhadinopasa 
 Rhadinopasa hornimani gènere Rhodambulyx 
 Rhodambulyx davidi Rhodambulyx schnitzleri gènere Rhodoprasina 
 Rhodoprasina callantha Rhodoprasina corolla 
 Rhodoprasina corrigenda Rhodoprasina floralis Rhodoprasina nenulfascia Rhodoprasina winbrechlini gènere Rufoclanis 
 Rufoclanis erlangeri Rufoclanis fulgurans 
 Rufoclanis jansei Rufoclanis maccleeryi Rufoclanis numosae 
 Rufoclanis rosea gènere Sataspes 
 Sataspes cerberus 
 Sataspes infernalis Sataspes ribbei Sataspes scotti Sataspes tagalica gènere Smerinthulus 
 Smerinthulus diehli Smerinthulus dohrni Smerinthulus perversa 
 Smerinthulus quadripunctatus gènere Smerinthus 
 Smerinthus caecus Smerinthus cerisyi Smerinthus jamaicensis Smerinthus kindermannii Smerinthus minor 
 Smerinthus ocellata 
 Smerinthus planus 
 Smerinthus saliceti Smerinthus szechuanus Smerinthus tokyonis gènere Xenosphingia 
 Xenosphingia jansei No assignats a cap Tribu 
 gènere Avinoffia 
 Avinoffia hollandi gènere Craspedortha 
 Craspedortha porphyria Craspedortha montana gènere Cypoides 
 Cypoides chinensis gènere Dolbina 
 Dolbina elegans Dolbina exacta Dolbina grisea Dolbina inexacta Dolbina krikkeni Dolbina schnitzleri 
 Dolbina tancrei gènere Hopliocnema 
 Hopliocnema brachycera 
 gènere Kentrochrysalis 
 Kentrochrysalis consimilis Kentrochrysalis sieversi 
 Kentrochrysalis streckeri gènere Monarda 
 Monarda oryx gènere Pentateucha 
 Pentateucha curiosa Pentateucha inouei Pentateucha stueningi gènere Sphingulus 
 Sphingulus mus gènere Synoecha 
 Synoecha marmorata gènere Tetrachroa 
 Tetrachroa edwardsi gènere Viriclanis 
 Viriclanis kingstoni''

Referències 

 Sphingidae of the World Checklist